Leopoldina Guillermina Amalia Paulina Maximiliana de Baden (en alemán, Leopoldine Wilhelmine Amalie Pauline Maximiliane von Baden; Karlsruhe, 22 de febrero de 1837-Estrasburgo, 23 de diciembre de 1903) fue una princesa de Baden por nacimiento, y princesa de Hohenlohe-Langenburg por matrimonio.

Biografía 
Leopoldina era la cuarta hija y las más joven del príncipe Guillermo de Baden (1792-1859) y de la duquesa Isabel Alejandrina de Wurtemberg (1802-1864), hija del duque Luis de Wurtemberg. Sus abuelos paternos eran Carlos Federico de Baden, el primer gran duque de Baden, y su segunda esposa, la baronesa Luisa Carolina de Hochberg. Creció en Karlsruhe junto con sus dos hermanas mayores, Sofía (1834-1904) e Isabel (1835-1891).

La princesa Leopoldina contrajo matrimonio el 24 de septiembre de 1862 en Karlsruhe, con el príncipe Hermann de Hohenlohe-Langenburg (1832-1913), segundo hijo varón del príncipe Ernesto I de Hohenlohe-Langenburg y de la princesa Feodora de Leiningen (por lo tanto sobrino de la reina Victoria del Reino Unido). Tuvieron tres hijos:
 Ernesto (1863-1950); sucedió a su padre como Ernesto II. Desposó en 1896 a la princesa Alejandra de Sajonia-Coburgo-Gotha (1878-1942), tuvieron descendencia.
 Elisa (1864-1929); desposó en 1884 al príncipe Enrique XXVII de Reuss (línea menor) (1858-1928), tuvieron descendencia.
 Feodora (1866-1932); desposó en 1894 a Emico, V príncipe de Leiningen (1866-1939), tuvieron descendencia.
 
La princesa Leopoldina fundó la Asociación Leopoldina. En Estrasburgo, donde su marido fue elegido como el gobernador de Alsacia-Lorena, asumió principalmente las obligaciones ceremoniales. Murió el día antes de Nochebuena en 1903, después de una larga enfermedad. Fue enterrada en el cementerio familiar en Langenburg. Su marido le sobrevivió casi 10 años.

Títulos y estilos 
  22 de febrero de 1837-24 de septiembre de 1862: Su Alteza Gran Ducal la princesa Leopoldina de Baden.
 24 de septiembre de 1862-23 de diciembre de 1903: Su Alteza Gran Ducal la princesa de Hohenlohe-Langenburg.

Ancestros

Referencias 
 Annette Borchardt-Wenzel: Die Frauen am badischen Hof. Gefährtinnen der Großherzöge zwischen Liebe, Pflicht und Intrigen, Piper Verlag GmbH München, 2003, 
 Paul Zinsmaier: Leopoldine Fürstin zu Hohenlohe-Langenburg, in: Badische Biographien, vol. 6, edited by A. Krieger and R. Obser, Heidelberg, 1935, p. 785 ff

Enlaces externos 

Princesas de Baden
Princesas de Hohenlohe-Langenburg
Nobles alemanas del siglo XIX
Nacidos en Karlsruhe
Casa de Zähringen
Nobles alemanas del siglo XX